Hugues de Montlaur peut désigner :
 Hugues de Montlaur († 1174), archevêques d'Aix-en-Provence.
 Hugues de Montlaur († 1244), maréchal de l'ordre du Temple.